Туркевич — фамилия.
 Туркевич, Владимир Зиновьевич (род. 1958) — учёный в области изучения физико-химических аспектов синтеза сверхтвердых материалов, доктор химических наук, член-корреспондент НАН Украины.
 Туркевич, Леонид Иеронимович (в монашестве Леонтий; 1876—1965) — деятель Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Северной Америке.
 Туркевич, Михаил Михайлович (1953—2003) — советский альпинист
 Туркевич, Михал (1956—2021) — польский политик, посол на Сейм.
 Туркевич, Энтони (1916—2002) — американский радио-химик российского происхождения, член Манхэттенского проекта
 Туркевич-Лукиянович, Стефания Ивановна (1898—1977) — украинский композитор.